Adairsville est une ville de Géorgie aux États-Unis.

Démographie

Notes et références 

Municipalité en Géorgie (États-Unis)
Comté de Bartow